Скотт Шапиро () — профессор права и философии имени Чарльза Саутмейда Йельской школы права и директор Йельского центра права и философии. Соавтор книги «Интернационалисты: как радикальный план объявить войну вне закона изменил мир», редактор сборника «Оксфордский справочник по юриспруденции и философии права». Известен своей правовой теорией планирования, изложенной в книге «Законность» и одноимённом подкасте.

Философия права 
Скотт Шапиро является сторонником эксклюзивного правового позитивизма (exclusive legal positivism), аналитической юриспруденции и концептуального анализа. Главным трудом Шапиро считается книга «Законность», вышедшая в 2011 году, в которой он синтезирует собственные философско-правовые взгляды с философией действия Майкла Братмана. Шапиро анализирует правовые теории главных представителей англо-американской философии права: Джона Остина и его командную теорию, теорию первичных и вторичных норм Герберта Харта и интерпретационную теорию Рональда Дворкина.

Библиография 
 Книги
 
 ;
 ;
 
 Статьи
 "Proximate Cause Explained: An Essay in Experimental Jurisprudence, " 87 University of Chicago Law Review (2021) (with Joshua Knobe);
 "Law, Morality and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Theory, " 127 Ethics 37-68 (Oct. 2017) (with David Plunkett);
 "The ‘Hart-Dworkin’ Debate: A Short Guide for the Perplexed, " RONALD DWORKIN, ed. A. Ripstein (Cambridge: Cambridge University Press, 2007);
 «What is the Internal Point of View?» 75 Fordham Law Review 1157 (2006);

Примечания 

Правоведы США
Философы США
Правоведы XX века
Правоведы XXI века
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы права
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы права